SDS har flere betydninger:

 Sozialistischer Deutscher Studentenbund – en vesttysk venstreorienteret studenterorganisation
 Sparekassen SDS – en tidligere dansk sparekasse
 Sammenslutningen af danske socialrådgiverstuderende - en interesseorganisation for socialrådgiverstuderende
 Syddanske Studerende - en interesseorganisation for studerende ved Syddansk Universitet